Estació Central (Camp de Tarragona)
 Estació Central de Nàpols
 Estació Central d'Oslo
 Estació Central de Milà
 Estació Central de Zuric
 Estació Central de València